Sergej Lvovič Nemčinov (), ruski hokejist, * 14. januar 1964, Moskva, Rusija.

Nemčinov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za kluba Krila Sovjetov in CSKA Moskva, skupno je na 341-ih prvenstvenih tekmah dosegel 99 golov, v drugem delu kariere pa je igral tudi za NHL klube New York Rangers, Vancouver Canucks, New York Islanders in New Jersey Devils. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati in eno bronasto medaljo, za rusko reprezentanco pa je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu. Za obe reprezentanci je skupaj nastopil na 116-ih tekmah, na katerih je dosegel 32 golov.

Pregled kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 15
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 20
| 6
| 5
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 5
| 6
| 11
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 31
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 39
| 7
| 12
| 19
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 40
| 13
| 9
| 22
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 48
| 17
| 11
| 28
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 43
| 15
| 14
| 29
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 17
| 16
| 33
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 21
| 24
| 45
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 91/92
|
| 71
| 30
| 28
| 58
| +19
| 15
|
| 13
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 92/93
|
| 81
| 23
| 31
| 54
| +15
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
|
| 76
| 22
| 27
| 49
| +13
| 36
|
| 23
| 2
| 5
| 7
|
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 94/95
|
| 47
| 7
| 6
| 13
| -6
| 16
|
| 10
| 4
| 5
| 9
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 95/96
|
| 78
| 17
| 15
| 32
| +9
| 38
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 96/97
|
| 63
| 6
| 13
| 19
| +5
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 96/97
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 97/98
|
| 74
| 10
| 19
| 29
| +3
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| '''8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 98/99
|
| 67
| 8
| 8
| 16
| -17
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 98/99
|
| 10
| 4
| 0
| 4
| +4
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 99/00
|
| 53
| 10
| 16
| 26
| +1
| 18
|
| 21
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 00/01
|
| 65
| 8
| 22
| 30
|
| 16
|
| 25
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 01/02
|
| 68
| 5
| 5
| 10
| -9
| 10
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 02/03
|
| 27
| 5
| 6
| 11
| +14
| 26
|
| 10
| 0
| 5
| 5
| +3
| 10
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 03/04
|
| 54
| 5
| 19
| 24
| +2
| 38
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1249
| bgcolor="#7FFF00" | 285
| bgcolor="#7FFF00" | 330
| bgcolor="#7FFF00" | 615
| bgcolor="#7FFF00" | +60
| bgcolor="#7FFF00" | 527
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 118
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 38
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Sovjetski hokejski reprezentanti
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Rangers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih